«Торна́до» — женский хоккейный клуб из города Дмитров Московской области. Обладатель различных званий и наград.

История 
Команда была образована 18 сентября 2003 года в городе Дмитров. Постоянный участник чемпионата России среди женских команд по хоккею с шайбой. Игроки клуба неоднократно защищали честь сборной России на международных турнирах. Девятикратный чемпион России. Шестикратный обладатель серебряных медалей. Трёхкратный обладатель Challenge Cup. Четырёхкратный победитель Czech Womens Cup. Четырёхкратный обладатель Кубка Европейских чемпионов. Серебряный призёр Кубка Европейских чемпионов.

В сезоне 2014/2015 команда была на грани банкротства. Команду удалось сохранить, а по окончании сезона «Торнадо» завоевало очередное чемпионство.

За свою историю «Торнадо» лишь однажды опускалось ниже второго места в чемпионате России, случилось это в сезоне 2018/2019, когда команда не смогла пробиться в плей-офф и закончила сезон на 5 месте. Перед сезоном произошли серьёзные изменения в команде: клуб покинуло несколько лидеров, а на их смену пришли более молодые и менее опытные хоккеистки.

Стадион 

Домашняя площадка — ЛДС Дмитров
 Вместимость — 2500

Достижения 
В чемпионате России среди женских команд:
  Чемпион России сезона (9) 2005/06, 2006/07, 2008/09, 2010/11, 2011/12, 2012/13, 2014/15, 2015/16, 2016/17
  Серебряный призёр сезона (6) 2003/04, 2004/05, 2007/08, 2009/10, 2013/14, 2017/18
  Бронзовый призёр сезона (2) 2019/20, 2021/22

В международных турнирах:
  Трехкратный победитель Challenge Cup — в 2004, 2005 и 2006 годах.
  Четырёхкратный победитель Czech Womens Cup — в 2010, 2011, 2012 и 2013 годах.
  Серебряный призёр Кубка европейских чемпионов в сезоне 2006/2007
  Обладатель Кубка европейских чемпионов в сезоне 2009/10, 2011/12, 2012/13, 2013/14

Статистика 

 Примечание: И — количество игр, В — выигрыши в основное время, ВО — выигрыши в овертайме, ВБ — выигрыши по буллитам, Н — ничейный результат, ПБ — поражения по буллитам, ПО — поражения в овертайме, П — поражения в основное время, ЗШ — забито шайб, ПШ — пропущено шайб, О — очки.

Тренерский состав и администрация клуба 
 Председатель попечительного совета:  Вяльбе Елена Валерьевна
 Директор:  Скалозубов Александр Николаевич
 Генеральный менеджер:  Вотоловская Ольга Викторовна
 Спортивный директор:  Жеребцов, Алексей Иванович
 Главный тренер:  Чистяков, Алексей Владимирович
 Тренер вратарей:  Костюхин Сергей Борисович
 Начальник команды:  Певчев Павел Вячеславович
 Массажист:  Андреева Вера Николаевна
 Врач:  Смирнов Юрий Алексеевич

Ссылки 
 Официальный сайт ХК «Торнадо»
 Состав команды Официальный сайт ХК «Торнадо»
 Официальный сайт Федерации хоккея России
 ХК «Торнадо» Женский хоккей в России

Хоккейные клубы России
Женские хоккейные клубы
Хоккей с шайбой в Московской области
Спортивные клубы Дмитрова
Чемпионат России по хоккею с шайбой среди женщин